Ли Син Хён (, род. 25 июля 1993, Республика Корея), более известный под своим никнеймом INnoVation, — корейский профессиональный игрок в StarCraft II, играющий за расу терранов и выступающий за команду KaiZi Gaming с 2019 года. Чемпион мира по версии WESG, трёхкратный чемпион Global StarCraft II League (3 сезон 2014, 3 сезон 2015, 3 сезон 2017), а также чемпион StarCraft II StarLeague 1 сезона 2017 года и 1 сезона 2013 StarCraft II World Championship Series. По состоянию на 2021 год, за свою карьеру INnoVation заработал 796 008 долларов призовых.

Биография 
По словам Ли Син Хёна, его отец любил играть в компьютер, поэтому со временем с компьютерными играми познакомился и он. Это случилось, когда он учился в 3 или 4 классе. Со StarCraft его так же познакомил отец, в эту игру он начал играть как только перешёл в среднюю школу. Решая, кем он хочет стать, Син Хён понял, что учёба его не привлекает, поэтому он решил сконцентрироваться на том, что получалось у него хорошо — компьютерных играх, и начал тренироваться, чтобы стать киберспортсменом. Отец поддержал его решение и помогал с поиском турниров для участия.

В свою первую киберспортивную команду Ли попал в возрасте 16 лет. По его словам, в то время он «всё ещё играл очень плохо», однако команда увидела в нём потенциал, который можно было развить. Для того, чтобы попасть в команду, Син Хён занял первое место на турнире среди претендентов. Тренируясь далее с другими членами команды, он быстро набрал силу и занял первое место во внутреннем рейтинге команды. Когда вышел StarCraft II, он смог довольно быстро адаптироваться к новой игре.

В 2019 году INnoVation стал чемпионом по версии WESG 2018, одержав в финале победу над Йооной «Serral» Соталой, действующим чемпионом мира по версии WCS.

Стиль игры 
Аналитик StarCraft II Стивен «stuchiu» Чиу называет INnoVation «идеальным стандартным терраном». В отличие от других выдающихся «стандартных» игроков, таких как Чжон «Rain» Юн Чжон и Джу «Zest» Сон Вук, создавших собственные игровые стили, которые затем стали эталоном для других игроков, игра INnoVation никогда не была революционной; он всегда придерживался текущей меты и доводил своё исполнение до совершенства. В разные годы своей карьеры стиль INnoVation менялся в зависимости от баланса сил; он мог играть как очень агрессивно (тайминговые атаки со срывом рабочих в 2013 году), так и от глухой обороны (игра в механизацию против зергов в 2015). Причиной падения уровня результатов INnoVation Стивен считает не снижение уровня игры, а проблемы с балансом в те или иные промежутки времени. По словам самого INnoVation, его игра строится на очень сильной механике, в то время как в стратегии и тактике ему недостаёт хитрости и изобретательности.

Пак Сан Хён, комментатор GSL отмечает, что INnoVation умеет прекрасно контролировать свои эмоции, благодаря чему его уровень игры не зависит от его состояния. За свой стиль игры и прямолинейный характер INnoVation заслужил прозвище «машина».

Достижения 
 2012 Global StarCraft II League Season 5: Code S (3—4 место)
 2013 MLG Winter Championship (3 место)
 2013 WCS Season 1 Korea GSL: Code S (2 место)
 2013 WCS Season 1 (1 место)
 2013 WCS Season 2 Korea OSL: Premier League (3—4 место)
 2013 DreamHack Open: Bucharest (2 место)
 2013 DreamHack Open: Winter (4 место)
 ASUS ROG NorthCon 2013 (3—4 место)
 2014 DreamHack Open: Bucharest (3—4 место)
 2014 Global StarCraft II League Season 3: Code S (1 место)
 IEM Season X - gamescom (1 место)
 MSI Masters Gaming Arena 2015 (3—4 место)
 2015 Global StarCraft II League Season 3: Code S (1 место)
 IEM Season XI - Gyeonggi (1 место)
 2017 StarCraft II StarLeague Season 1: Premier (1 место)
 2017 GSL vs the World (1 место)
 2017 Global StarCraft II League Season 3: Code S (1 место)
 2017 AfreecaTV GSL Super Tournament 2 (3—4 место)
 World Electronic Sports Games 2018 (1 место)
 Gold Professional Championship 2019 Season 1 (1 место)

Примечания 

Киберспортсмены Республики Корея
Профессиональные игроки в StarCraft: Brood War
Профессиональные игроки в StarCraft II